Staříč může být:

obec
 Staříč – obec v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji
Staříč – dřívější název městyse Stařeč v okrese Třebíč v kraji Vysočina

vodní tok
 Staříč (přítok Bělé) – levostranný přítok Bělé v okrese Jeseník v Olomouckém kraji
 Staříč (přítok Branné) – pravostranný přítok Branné v okrese Šumperk v Olomouckém kraji